Friesel steht für:
 eine historische Krankheitsbezeichnung für einen mit Fieber verbundenen Hautausschlag, siehe Liste historischer Krankheitsbezeichnungen
 einen meist juckenden Hautausschlag, der durch vermehrtes Schwitzen bei großer Hitze entsteht, siehe Miliaria (Hauterkrankung)

Friesel ist der Familienname folgender Personen:
 Monika Schwarz-Friesel (* 1961), deutsche Kognitionswissenschaftlerin und TU-Berlin-Professorin
 Uwe Friesel (* 1939), deutscher Schriftsteller
 Evyatar Friesel (* 1930), israelischer Historiker und emeritierter Professor der Hebrew University Jerusalem

Siehe auch:
 Friesl